Teodosio I de Braganza  (c. 1510-) fue un noble de Portugal, V duque de Braganza y III de Guimarães, además de otros títulos desde 1532 hasta su muerte.

Biografía 
Teodosio de Braganza fue el segundo hijo de Jaime I, duque de Braganza y de su esposa Leonor de Guzmán, aunque se desconoce la fecha de su nacimiento. A la muerte de su padre, le sucedió en sus posesiones. Tras el matrimonio de su hermana Isabel en 1537, entregó el ducado de Guimarães como dote a su cuñado Eduardo de Portugal, hijo del rey Manuel I.

Teodosio fue un hombre culto, típico del Renacimiento, amante de la pintura y de la escultura. Fue el encargado de acompañar a la infanta María Manuela de Portugal a la frontera para que se casara con el infante Felipe, futuro rey de España (aunque ella moriría antes de que él fuera nombrado rey).

Matrimonios y descendencia  
Se casó el 25 de junio de 1542 en primeras nupcias con su prima Isabel de Lencastre (1513-1558). Isabel era hija de Dionisio de Portugal-Castro naturalizado en Castilla en 1498, y su esposa Beatriz de Castro Osorio, condesa de Lemos. Isabel moriría en Lisboa, el 24 de agosto de 1558. De esta unión nació:

 Juan (1543-1583), VI duque de Braganza y I de Barcelos, sucesor de su padre con el nombre de Juan I.

Tras enviudar, contrajo matrimonio el 4 de septiembre de 1559 con Beatriz de Lencastre (1542-1623), hija de Luis de Lencastre y de Magdalena de Granada. El matrimonio tuvo dos hijos:

 Jaime (después de 1559-1578), murió en la batalla de Alcazarquivir siendo joven.

 Isabel (1560-1626), casó con Miguel de Meneses y Noronha Silva e Coutinho, I duque de Camihna, II duque de Vila Real, VI marqués de Vila Real, VIII conde de Alcoutim y de Valença. La pareja no tuvo descendientes. Murió en Leiría en 1626.

Tuvo una relación con una dama soltera del Palacio Ducal de Vila Viçosa, del cual nació:
 Alfonso Fayão (1558 - ¿?), abad de Baltar. Alfonso tuvo descendencia, que resultó en una nobleza rural localizada en la región del distrito de Oporto, cuya descendencia fue estudiada en 1970 por un genealogista portuense.

Ancestros

Notas

Referencias

Bibliografía 

 

 

Duques de Braganza del siglo XVI
Fallecidos en Vila Viçosa